Laurens (voornaam)

Geografisch:
 Lawrence (Indiana), plaats in Indiana, Verenigde Staten
 Lawrence (Kansas), plaats in Kansas, Verenigde Staten
 Lawrence (Nassau County), plaats in Nassau County, New York
 Lawrence (Saint Lawrence), plaats in Saint Lawrence, New York
Saint Lawrence County, een county in het noorden van de staat New York
 Lawrence (Massachusetts), plaats in Massachusetts, Verenigde Staten
 Lawrence (Michigan), plaats in Michigan, Verenigde Staten
 Lawrence (Nebraska), plaats in Nebraska, Verenigde Staten
 Lawrence (Nieuw-Zeeland), plaats in Nieuw-Zeeland
 Saint Lawrence (Jersey), gemeente op Jersey

Personen:
 Andrew Lawrence (1988), Amerikaans acteur
 D.H. Lawrence (1885-1930), Engels schrijver
 Dennis Lawrence (1974), voetballer uit Trinidad en Tobago 
 Don Lawrence (1928-2003), Brits striptekenaar
 Ernest Lawrence (1901-1958), Amerikaans natuurkundige en Nobelprijswinnaar
 George Newbold Lawrence (1806-1895), Amerikaans zakenman en ornitholoog
 Jack Lawrence (bassist) (19?), Amerikaans bassist en zanger
 Jack Lawrence (songwriter) (1912), Amerikaans songwriter
 John Lawrence (1811-1879), Brits staatsman, onderkoning van Brits-Indië
 Liam Lawrence (1981), Iers voetballer
 Reginald Frederick Lawrence, (1897-1987), een Zuid-Afrikaans arachnoloog
 Thomas Edward Lawrence (1888-1935), Brits schrijver, archeoloog en militair (Lawrence of Arabia)